Le terme « cyclostome » (mot venant de κύκλος, kyklos, "cycle" et  στόμα, stoma, "bouche" en grec et signifiant « bouche ronde » ) peut se référer à :
 Cyclostomata, un groupe de chordés agnathes regroupant les lamproies et myxines actuelles
 Cyclostomatida, un ordre de bryozoaires
 Cyclostoma Lamarck, 1799 = Epitonium Röding, 1798, un genre d'escargots
 Cyclostoma Draparnaud, 1801 = Pomatias Studer, 1789, un genre d'escargots terrestres
 le cyclostome élégant (Pomatias elegans), une espèce d'escargots
 Cyclostoma (Hygrobium) R. T. Lowe, 1852 = Craspedopoma L. Pfeiffer, 1847, un genre d'escargots
 †Cyclostoma Sowerby, 1847
 un groupe informel de sous-familles parmi les guêpes de la famille des Braconidae

Homonymie en zoologie